Сен-Никола-де-Пор:

 Сен-Никола-де-Пор — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.
 Сен-Никола-де-Пор — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия.